Гористое — название населённых пунктов.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Гористое — исчезнувшее село в Балаклавском районе Севастополя.

Россия 
 Гористое — деревня в Максатихинском районе Тверской области.